Prinses Marielaan (Baarn)
 Prinses Marielaan (Amersfoort)
 Prinses Marielaan (Bussum)

 Prinses Mariestraat (Den Haag)